Az 1952-es női röplabda-világbajnokság volt a röplabdázás történetében az első női világbajnokság. A tornát 1952. augusztus 17. és augusztus 29. között rendezték a Szovjetunióban, Moszkvában. A világbajnokságon 8 válogatott vett részt. A vb-t a hazai, szovjet csapat nyerte, a magyar csapat hatodik helyezést ért el.

Lebonyolítás 
A nyolc résztvevő egy csoportot alkotott. A csapatok körmérkőzéseket játszottak, a csoport végeredménye lett egyben a világbajnokság végeredménye is.

Eredmények

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1952-es férfi röplabda-világbajnokság

Röplabda
N1952